Patricia Kerrigan ist der Name folgender Personen

* Patricia Kerrigan, bekannt als Kim McLagan (1948–2006), britisches Fotomodell
 Patricia Kerrigan (Schauspielerin) (* 1961), schottische Schauspielerin